IFK Norrköping kan syfta på:

 IFK Norrköpings Idrottsallians
 IFK Norrköping FK – ett herrlag och bridgeklubb
 IFK Norrköping (bandy) –  en tidigare bandysektion
 IFK Norrköping (ishockey) –  en tidigare ishockeysektion
 IFK Norrköping BF – en bowlingsektion under IFK Norrköping fram till 2005 därefter egen förening
 IFK Norrköping OF – en orienteringssektionen under IFK Norrköping fram till 2005 därefter egen förening
 IFK Norrköping DFK –  ett damlag bildat 2009